Домиция Паулина Стара (; † 85/86) e римлянка, майка на император Адриан.

Биография 
Произлиза от видно сенаторско римско семейство от римския град Gades (днес Кадис, Испания).

Паулина се омъжва за испанския римлянин и претор Публий Елий Адриан Афер, който е син на Улпия (31 – 86) и сенатора претор Публий Елий Адриан Марулин (31 – 91). Майка му Улпия е сестра на Марк Улпий Траян и така Афер е братовчед на император Траян.

Паулина и Афер стават родители на Елия Домиция Паулина Млада (75 – 130) и на Публий Елий Адриан (24 януари 76 – 16 юли 138), който става император Адриан.

Паулина и съпругът ѝ умират през 85/86 г. и децата им са поставени под опеката на император Траян и неговата съпруга Помпея Плотина при Публий Ацилий Атиан.

Източници 

 Historia Augusta – Hadrian
 Benario, Herbert W., Hadrian (A.D. 117 – 138), De Imperatoribus Romanis

Жени от Древен Рим
Домиции